

Geografia 
 Wittmann – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America situato nello stato dell'Arizona, nella contea di Maricopa

Persone 
 Franz Wittmann (1983) – pilota di rally austriaco
 Franz Wittmann Sr. (1950) – ex pilota di rally austriaco
 Fritz Wittmann (1933-2018) – avvocato e politico tedesco
 Harry Wittmann (1885-1968) – pistard statunitense
 Krisztián Wittmann (1985) – cestista ungherese
 Marco Wittmann (1989) – pilota automobilistico tedesco
 Michael Wittmann (1914-1944) – militare tedesco
 Paul Wittmann (1910-1985) – compositore romeno